Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza (ang. Polish Saudi Chamber of Commerce, arab. البولندية أنغولا غرفة التجارة), której celem jest wsparcie firm członkowskich, a także innych zainteresowanych firm w podejmowaniu wzajemnie korzystnej współpracy z partnerami z obydwu krajów, a w rezultacie wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską.

Poprzednio siedziba izby mieściła się przy ul. Pięknej 20.

Zobacz też 
 Polsko-Arabska Izba Gospodarcza
 Ambasada RP w Rijadzie
 Ambasada Arabii Saudyjskiej w Polsce

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-saudyjskie